Nong Bun Mak (în ) este un district (Amphoe) din provincia Nakhon Ratchasima, Thailanda, cu o populație de 56.287 de locuitori și o suprafață de 590,4 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 9 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 104 de sate (muban).

Amphoe în provincia Nakhon Ratchasima